Selo Podolec prvo je nosilo to ime.
Podolci (hrid), kod otoka Cresa, nasuprot Nerezina.
Podolci, manje naselje na Cresu kod uvale Jaza, u blizini hridi Podolaca, nasuprot Nerezina.
Podolci, stanovnici ukrajinskog Podolja (lat. Podolia, ukr. Podillja)
Podolci (Rusini), jedno od rusinskih plemena, uz Bojke i Hucule.
Podolci, stanovnici hrvatskog sela Podolja u općini Draž
mn. oblik od: podolsko govedo, podolac
mn. oblik od: slavonsko-srijemski podolac
Podolica

Izvori